Kim Pyung-Seok (29 de setembro de 1968) é um ex-futebolista profissional sul-coreano, e treinador. Foi o técnico da seleção sul-coreana que participou na Copa do Mundo de 1998.

Carreira 
Kim Pyung-Seok fez parte do elenco da Seleção Coreana de Futebol da Copa do Mundo de 1986

Ligações externas
Perfil em Ogol

Treinadores de futebol da Coreia do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1986
Treinadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas da Coreia do Sul
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Treinadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol